Panaon (eiland), een eiland in de Filipijnse provincie Southern Leyte;
 Panaon (Misamis Occidental), een gemeente in de Filipijnse provincie Misamis Occidental.